Телевизионная корпорация 4-го канала (Channel Four Television Corporation) - статутная корпорация.

Телевещательная деятельность корпорации 
Корпорация ведёт:
 с 1982 года вещание по 4-й программе в Великобритании (программе «Чэннэл Фо»);
 вещание по специализированной программе «Филм 4» (Film4)
 вещание по специализированной программе «Е4» (E4);
 вещание по специализированной программе «Моэ 4» (More4);
 вещание по специализированной программе «4 Сэвэн» (4seven);
 вещание по специализированной программе «4 Мюзик» (4Music).

Владельцы фондов 
Все 100% фондов корпорации принадлежат правительству Великобритании .

Руководство 
Руководство корпорацией осуществляют:
 советом директоров (board);
 генеральным директором (chief executive).

Примечания 

Статутные корпорации
Вещательные организации